Якоб Виллемс Делфт или Делф (, Delfus или Delphius; 15 сентября 1580, Делфт — 11 апреля 1638, Делфт)  — голландский живописец и гравёр Золотого века Нидерландов.

Биография 

Представитель известной голландской семьи художников. Сын живописца Якоба Виллемса Делфта, который стал его первым учителем живописи. Брат известных художников Рохуса и Корнелиса Якобса Делфтов.

Изучал искусство гравюры под руководством Хендрика Гольциуса. С 1613 года — член Гильдии Святого Луки в Делфте.

Автор ряда гравюр-портретов участников и исторических сцен Тридцатилетней войны, в том числе, короля Швеции Густава II Адольфа и многих представителей Оранской династии, гравировал картины Адриана Ван де Венне и Михиля ван Миревельта.

Был женат на дочери портретиста Михиля ван Миревельта.

Гравюры работы Якоба Виллемса Делфта

Примечания 

Художники золотого века Голландии
Гравёры Нидерландов
Художники-портретисты Нидерландов
Члены Гильдии Святого Луки (Делфт)
Родившиеся в 1580 году
Родившиеся 15 сентября
Родившиеся в Делфте
Умершие 11 апреля
Умершие в 1638 году
Умершие в Делфте